Rudolf Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Fiedler (Pädagoge) (1899–1992), deutscher Pädagoge und Ministerialbeamter 
 Rudolf Fiedler (Bibliothekar) (1912–2001), österreichischer Bibliothekar 
 Rudolf Fiedler (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer